Григорий (Герш) Семёнович Аксельро́д (1900—1972) — советский изобретатель.

Биография 
В середине 1920-х переехал в Ленинград и устроился на должность механика-сборщика завода метеорологических приборов.

Газеты прославляли особо отличившихся рабочих‚ среди которых встречались и еврейские имена. Машинист крана металлургического завода в Ново-Липецке М. Кац. Закройщик обувной фабрики в Одессе Вайнер. Токарь Ф. Эйвина. Машинист металлургического стана М. Лернер. Наладчик станков М. Альтман. Машинист паровоза Каплан. Сварщик С. Ярхо. Фрезеровщик И. Передников из Биробиджана. Рабочий Г. Аксельрод, который изобрел автомат для изготовления «цепей Галля» и среди первых получил звание лауреата Сталинской премии.

 Сталинская премия второй степени (1941) — за изобретение автомата для изготовления цепочек Галля (стал первым рабочим, удостоенным Сталинской премии)

Примечания

Источники 
 http://ledaunion.com/diary/diarycomments.php?uid=8299&rid=5379

Машиностроители СССР